Раевсикт — название населённых пунктов:

Россия 
 Раевсикт - сельское поселение Куратово в Республике Коми
 Раевсикт - сельское поселение Пыёлдино в Республике Коми